2 miejscowości w Polsce: 
 Nasławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Sobótka 
 Nasławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów